Мілет — давньогрецький поліс на заході Анатолії.
 Мілет — персонаж античної міфології, син Аполлона.
 Мілет — персонаж античної міфології, цар Лаконії.
 1630 Мілет, 1630 Мілет (1630 Milet) — астероїд головного поясу.

Див. також 
 Новий Мілет — село в Московській області.